Rentgen (Röntgen, Roentgen) může znamenat:

 Rentgen (jednotka) – jednotka vystavení ionizujícímu záření 
 Rentgen (zařízení) – přístroj k vyšetřování pomocí Rentgenového záření
 Rentgenové záření – pronikavé elektromagnetické záření (paprsky X)

související články
 Počítačová tomografie (CT)
 Skiagrafie – technika zobrazení tkání Rentgenovým zářením
 Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) – německý fyzik, objevitel Rentgenova záření

Externí odkazy